Quintanar de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanar de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintanar de la Sierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar